Achterdichting is een andere benaming voor een zomerkade annex zomerdijk of een binnendijk. De naam is geografisch nog terug te vinden in twee dijkbenamingen in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Beide vormen ook een eigen buurtschap wetende:

Achterdichting (Oostzaan), de noordelijkste buurtschap van Oostzaan.
Achterdichting (Waterland), dijk en buurtschap in het Waterland.